

Persone
 Carlo Filippo Aldrovandi Marescotti – imprenditore e mecenate italiano
 Emanuele Aldrovandi – drammaturgo, sceneggiatore e regista italiano
 Filippo Aldrovandi – politico italiano
 Franca Aldrovandi – cantante, conduttrice radiofonica e televisiva e attrice italiana
 Luigi Aldrovandi Marescotti – diplomatico e politico italiano
 Nicola Aldrovandi – rugbista a 15 e allenatore di rugby italiano
 Peppino Aldrovandi – politico italiano
 Pierluigi Aldrovandi – pilota motociclistico italiano
 Pompeo Aldrovandi – cardinale italiano
 Ulisse Aldrovandi – naturalista, botanico ed entomologo italiano
 Vando Aldrovandi – partigiano e antifascista italiano

Altro
 Aldrovandi – famiglia nobile bolognese
 Caso Aldrovandi – vicenda giudiziaria relativa all'uccisione di Federico Aldrovandi nel 2005
 Dorsa Aldrovandi – sistema di creste lunari
 Erbario di Ulisse Aldrovandi – collezione conservata all'erbario e museo botanico dell'Università di Bologna